Febe kan syfta på:

 Febe (biblisk person) – en kristen kvinna omnämnd i Romarbrevet 16:1-2
 Febe (titan) – en grekisk kvinnlig titan